Diese Liste der Bezirke und Stadtteile Hamburgs gibt eine Übersicht über die Bezirke und Stadtteile von Hamburg.

Nach der Änderung des „Gesetzes über die räumliche Gliederung der Freien und Hansestadt Hamburg“ vom 6. Juli 2006 gliedert sich die Stadt Hamburg seit dem 1. Januar 2011 in sieben Bezirke, diese in 104 Stadtteile und diese wiederum in 181 Ortsteile, wobei die meisten Stadtteile nur aus einem, 35 zumeist innerstädtische Stadtteile aus bis zu zehn Ortsteilen bestehen.

Ursprünglich gab es seit dem 11. Mai 1951 sieben Bezirke und 104 Stadtteile mit etwas anderem Zuschnitt. Zum 1. März 2008, zeitnah zur Bürgerschaftswahl 2008, wurden die Stadtteile HafenCity im Bezirk Hamburg-Mitte und Sternschanze im Bezirk Altona geschaffen, während gleichzeitig der Stadtteil Klostertor aufgelöst wurde. Wilhelmsburg wechselte vom Bezirk Harburg in den Bezirk Hamburg-Mitte. Zum 1. Januar 2011 wurden die drei Stadtteile Hamm-Nord, Hamm-Mitte und Hamm-Süd zusammengelegt und ein neuer Stadtteil Neuallermöhe im Bezirk Bergedorf geschaffen.

Bezirke 

Die Liste gibt Auskunft über folgende Punkte:

 Bezirk: Nennt den Namen des Bezirks mit Kennziffer.
 Fläche: Gibt die Fläche des Bezirkes in Quadratkilometern an.
 Einwohner: Gibt die Bevölkerungszahl des Bezirkes an (Stand: ). Die hier gezeigten Zahlen entstammen der Auszählung aus dem Melderegister und unterscheiden sich von denjenigen der Bevölkerungsfortschreibung, die z. B. im Artikel Hamburg verwendet werden.
 Bevölkerungsdichte: Nennt die durchschnittliche Zahl der Einwohner pro Quadratkilometer im Bezirk.
 Stadtteile: Gibt die Anzahl der Stadtteile im Bezirk an.
 Bezirksamtsleiter: Nennt den Namen des Bezirksamtsleiters und seine Parteizugehörigkeit.
 Karte: Zeigt die Lage des Bezirkes im Stadtgebiet Hamburgs.

Stadtteile 

 Stadtteil: Nennt den Stadtteil.
 Ortsteile: Nennt die Ortsteile, aus denen sich der Stadtteil zusammensetzt.
 Bezirk: Gibt den Bezirk an, zu dem der Stadtteil gehört.
 Fläche: Gibt die Gesamtfläche des Stadtteils in Quadratkilometern an.
 Einwohner: Gibt die Gesamtbevölkerungszahl des Stadtteils an (Stand: ).
 Bevölkerungsdichte: Nennt die durchschnittliche Zahl der Einwohner pro Quadratkilometer im Stadtteil.
 Koordinaten: Nennt die Geokoordinaten, auf denen der Stadtteil liegt und mit deren Hilfe er sich auf einer Karte finden lässt. Diese sind über einen Link aufrufbar, der zu verschiedenen Anzeigemöglichkeiten führt.
 Karte: Veranschaulicht die Lage des Stadtteils im Stadtgebiet Hamburgs.

Einzelnachweise 

Hamburg
Hamburg
!
!
Hamburg